Шо́та Юсти́нович Арвела́дзе (; ) — грузинский футболист, выступавший на позиции нападающего. Лучший бомбардир в истории национальной сборной Грузии.

Карьера

Клубная 
Выступал за команды «Мартве», тбилисское «Динамо», «Трабзонспор», «Аякс», «Рейнджерс», АЗ, «Леванте».

По подсчётам статистических показателей, которые осуществил Виктор Хохлюк, Шота Арвеладзе стал самым результативным бомбардиром из стран бывшего СССР в зарубежных клубах. На счету грузинского нападающего 265 забитых мячей за рубежом, что на 68 голов больше, чем у Андрея Шевченко, ставшего вторым в реестре снайперов из бывшего Советского Союза. Этот голевой показатель позволил Арвеладзе занять первое место в таблице символического Клуба бомбардиров Олега Протасова.

Наиболее результативные сезоны в зарубежных чемпионатах провёл в Голландии, где за клубы этой страны забил 91 мяч.

В 2008 году завершил карьеру футболиста. 3 июня 2008 года состоялся прощальный матч Арвеладзе: «Сборная друзей Арвеладзе» (сборная звёзд мира) в присутствии 45 000 зрителей обыграла сборную Грузии со счётом 9:6. В команду Арвеладзе вошли Фред Грим, Халид Сину, Арон Винтер, Данни Блинд, Франк де Бур, Артур Нюман, Петер Схарс, Толунаи Капкас, Орюн Темизканоглу, Эдгар Давидс, Клаудио Каниджа, Рихард Витсге, Микаэль Лаудруп, Рональд де Бур, Андрей Канчельскис, Дамиано Томмази, Тиджани Бабангида, Дин Горре, Бриан Лаудруп, Данни Куверманс, Морис Рос, Кеннет Перес.

В сборной 
По решению Грузинской федерации футбола за ним в сборной команде страны навечно закреплён 11-й номер.

Тренерская 
После завершения карьеры работал помощником тренера Луи ван Гала в клубе АЗ (Нидерланды). В 2010—2012 годах был главным тренером турецкого «Кайсериспора», с 2012 по 2015 год возглавлял клуб «Касымпаша». Был уволен за соблюдение «фейр-плей».

В июне 2016 возглавил «Маккаби» Тель-Авив, 5 января 2017 покинул команду.

В июне 2017 года назначен главным тренером узбекистанского клуба «Пахтакор», с которым взял сперва бронзовые (2017), затем серебряные (2018) и, наконец, золотые медали (2019, 2020) чемпионата Узбекистана и Кубок Узбекистана (2019, 2020). В конце 2020 года покинул «Пахтакор».

Достижения

В качестве игрока 
«Трабзонспор»
 Обладатель Кубка Турции: 1994/95

«Аякс»
 Чемпион Нидерландов: 1997/98
 Обладатель Кубка Нидерландов (2): 1997/98, 1998/99

«Рейнджерс»
 Чемпион Шотландии (2): 2002/03, 2004/05
 Обладатель Кубка Шотландии (2): 2001/02, 2002/03

Личные 
 Лучший футболист Грузии (3): 1994, 1998, 2007
 Лучший бомбардир чемпионата Турции: 1995/96
 Лучший бомбардир в истории сборной Грузии: 26 голов
 Член № 1 Клуба бомбардиров Олега Протасова: 265 голов.

В качестве тренера 
«Пахтакор»
 Чемпион Узбекистана (2): 2019, 2020
 Обладатель Кубка Узбекистана (2): 2019, 2020

Личная жизнь 
Братья Шота — Арчил (близнец) и Реваз также футболисты.

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 
 Статистика на legioner.kulichki.com

Футболисты Грузии
Игроки сборной Грузии по футболу
Игроки ФК «Динамо» Тбилиси
Игроки ФК «Трабзонспор»
Игроки ФК «Аякс» Амстердам
Игроки ФК «Рейнджерс»
Игроки ФК АЗ
Игроки ФК «Леванте»
Футбольные тренеры Грузии
Тренеры ФК «Кайсериспор»
Тренеры ФК «Касымпаша»
Тренеры ФК «Трабзонспор»
Тренеры ФК «Маккаби» Тель-Авив
Тренеры ФК «Пахтакор»
Тренеры ФК «Халл Сити»